Сан Матео Кахонос има више значења:

 Општина Сан Матео Кахонос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Кахонос (Сан Матео Кахонос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику